As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de Rugby de 2011 foi baseada principalmente em torno da Copa das Nações Européias 2008-2010. As duas melhores equipes da Copa das Nações Européias 2008-2010 de Primeira Divisão a Geórgia e a Rússia foram qualificadas directamente para a Fase Final.
O time classificado terceiro jogou uma série de playoff contra o campeão da Divisão 2A, e os líderes dos restantes divisões (excluindo 3D) a partir do final da temporada 2008-2009. O vencedor deste playoff foi a Roménia, e jogou um playoff para decidir o 20 º lugar na Copa do Mundo de Rugby de 2011.

1 Fase

Primeira Divisão

Jogos

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

Segunda Divisão A

Jogos

O jogo entre a Polónia ea República da Moldávia foi originalmente agendado para 10 de abril de 2010, mas foi adiado depois da morte do Presidente da Polónia, Lech Kaczynski.

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

Segunda Divisão B

Jogos

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

Terçeira Divisão A

Jogos

O jogo entre Suíça e Lituânia, agendada para 17 de abril de 2010, foi adiada devido à erupção Eyjafjallajökull.

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

Terçeira Divisão B

Jogos

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

Terçeira Divisão C

Jogos

Tabela

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 2, Derrota = 1

2 Fase

1 rodada
Participaram o vencedor da Terçeira Divisão B contra contra o vencedor da Terçeira Divisão C.

2 rodada
Participaram o vencedor da 1 rodada contra contra o vencedor da Terçeira Divisão A.

3 rodada
Participaram o vencedor da 2 rodada contra contra o vencedor da Segunda Divisão B.

4 rodada
Participaram o vencedor da 3 rodada contra contra o vencedor da Segunda Divisão A.

5 rodada
Participaram o vencedor da 4 rodada contra contra o terceiro classificado da Primeira Divisão, em um jodo de ida e volta.
 
 
A seleção Romena e qualificada os Repescagem para decidir o 20 º lugar na Copa do Mundo de Rugby de 2011.

Ver também
 Copa do Mundo de Rugby de 2011
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2011

Copa do Mundo de Rugby